Turn Back – album dei Toto del 1981
 Turn Back – EP dei the pillows del 2004